Pandolfo désigne :

Prénom 
 Pandolfo Capocci, pseudo-cardinal italien du  ;
 Pandolfo Collenuccio (1444–1504), humaniste, historien et poète italien ;
 Pandolfo Masca (1101-1201), cardinal italien ;
 Pandolfo Petrucci (1452-1512), homme politique italien ;
 Pandolfo Reschi (1643–1699), peintre italien ;
 Pandolfo da Alatri, historien et pseudo-cardinal italien du  ;
 Pandolfo da Polenta, homme politique italien du  ;
 Pandolfo IV Malatesta (1475-1534), condottiere italien.

Patronyme 

 Anne-Caroline Pandolfo (1970-), scénariste de bande dessinée et auteur d'ouvrages jeunesse ;
 Jay Pandolfo (1974-), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Paolo Pandolfo (1964-), violiste italien.

Diffusion du patronyme 
En Italie, le patronyme Pandolfo se rencontre surtout en Vénétie et en Sicile.

Étymologie 
Pandolfo est à l'origine un prénom italien qui fut surtout porté au Moyen Âge. Ce prénom vient de l'anthroponyme masculin lombard Pandulf, constitué des éléments Pand, dont la signification est incertaine (peut-être du germanique band(wa), « bannière (ou étendard) »), et ulf, « loup » ; diffusé en Italie aux  par les conquérants lombards, le prénom Pandulf, italianisé en Pandolfo, sera progressivement adopté par les habitants de la péninsule et donnera naissance, autour du , au patronyme Pandolfo, ainsi qu'aux patronymes  et .

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme